Halsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halsskär, Kimitoön, Åboland, 
 Halsskär, Borgå, Nyland,

Se även
Halsskäret
Hallskär (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar